A 22 101-es számú mellékút egy bő tizenegy kilométer hosszú, öt számjegyű országos közút-szakasz Nógrád vármegyében, a Nógrádi-medence északi részén. A 2-es és a 22-es főutak által közrefogott települések egy részét köti össze, az Ipoly folyóval és a magyar-szlovák államhatárral többé-kevésbé párhuzamosan, helyenként egészen közel az országhatárhoz.

Nyomvonala 
A 24 147-es út egyenes folytatásaként indul Drégelypalánk központjából kelet felé. Pár méterrel arrébb keresztezi a Hévíz-patakot, majd a falu szélén felüljárón áthalad a Vác–Balassagyarmat-vasútvonal fölött és északabbnak fordul. 3 kilométer után átlép Ipolyvece területére, majd nagyjából 4,3 kilométer megtételét követően újra keresztezi a vasutat, ezúttal már szintben, nyílt vonali szakaszon. Ipolyvecén ismét keletre fordul, hamarosan (6,4 kilométer után) ismét keresztezi a vasutat, majd a 8+700-as kilométerszelvénye környékén átszeli a Derék-patak folyását és Patak község lakatlan külterületei közé lép. Alig pár száz méternyit halad ott, majd Dejtár területére ér. A 10. kilométere körül éri el Dejtár első házait, áthalad annak központján, és kevéssel a 11. kilométere után beletorkollik a 2201-es útba, annak 8. kilométere közelében.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.kozut.hu adatbázisa szerint 11,093 kilométer. Ezzel a hosszával, és azzal az adottságával, hogy négy település határát (közülük háromnak a központját) is érinti, kiemelkedik a hazai öt számjegyű mellékutak közül.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2022. szeptember 27. 

22101
Drégelypalánk